Schönstraße oder Schoenstraße ist der Name folgender Straßen:

 Schönstraße (Berlin), Straße in Berlin
 Schoenstraße (Kaiserslautern), Straße in Kaiserslautern, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Kaiserslautern
 Schönstraße (Untergiesing), Straße in Untergiesing, siehe Liste der Baudenkmäler in Untergiesing